Дощовик — рід грибів родини Печерицеві.
 Дощовик — верхній легкий непромокальний одяг для захисту від дощу.
 Дощовик — неофіційне позначення представника роду дощових червів.

Посилання